В 2014 году было открыто 811 экзопланет.

2014 год в планетологии примечателен следующими важными событиями:
 Была обнаружена планета KOI-314 c, представляющая собой промежуточный объект между газовыми гигантами и каменистыми землеподобными планетами;
 астрономы определили, что планета GJ 1214 b, открытая в 2009 году, окутана густыми облаками;
 учёные смоделировали процесс образования планет вокруг двойных звезд.
 открыты планеты сразу у трёх звёзд рассеянного скопления M 67;
 коллектив учёных, работающих с данными «Кеплера», объявили о открытии 715 планет;
 предложен новый метод для обнаружения воды в атмосферах экзопланет;
 впервые определён период вращения у экзопланеты β Живописца b: сутки на ней длятся около 8 часов;
 открыта планета GU Рыб b с рекордным периодом обращения 80 тысяч лет;
 определена температура дневного и ночного полушария планеты HD 209458 b (Осирис).

Планеты, открытые транзитным методом 
Отсортировано по увеличению прямого восхождения родных звёзд. Планеты из одной и той же системы отсортированы по увеличению периода обращения. Жёлтым цветом выделены кратные планетные системы.

Планеты, открытые методом Доплера

Планеты, открытые гравитационным микролинзированием

Примечания

Ссылки 

 Каталог внесолнечных планет
 Обзор методик поиска внесолнечных планет
 http://exoplanets.org/
 Экзопланеты по Воробьевой

2014
Экзопланеты, открытые в 2014 году